Onetorides () ist:

 Onetorides (Athener), kam bei dem Anschlag auf Peiraieus um
 Onetorides (Bildhauer), griechischer Bildhauer in Marathon
 Onetorides (Lieblingsname), Lieblingsname auf schwarzfigurigen Amphoren